Marshroot (Маршрут) —  український музичний гурт, що виник у місті Погребище, 14 серпня 2022-го року.

Історія

2010 — Початок 
Розпочав свою творчість гурт ще в 2010 році. Тоді до складу гурту, котрий неодноразово перейменовувався, входили: Михайло Творцов та Ярослав Дзьобко.

2022 — Перший альбом 
13 жовтня гурт презентував свій дебютний альбом "І це пройде" в який увійшли 10 композицій.

Дискографія

Альбоми 

 2022 «І це пройде»

Сингли

Відеокліпи

Посилання